Aardrijkskunde
Barros (Portugal), plaats in Portugal

Personen met de achternaam Barros
Barros (geslacht), uit Chili
Alex Barros, Braziliaans motorcoureur
Alison Barros Moraes, Braziliaans voetballer
Ana Beatriz Barros, Braziliaans model
Bruno de Barros, Braziliaans atleet
Guillermo Barros Schelotto, Argentijns voetballer en trainer
Gustavo Barros Schelotto, Argentijns voetballer
Javier Barros Sierra, Mexicaans ingenieur en politicus
Maria de Barros, Amerikaans zangeres
Prudente José de Morais e Barros, Braziliaans politicus
Raul de Barros, Braziliaans componist, dirigent, instrumentalist en trombonist

Achternaam